Kommuna: Önkormányzattal rendelkező középkori városok Észak-Itáliában
 Kommuna (község): több mai ország alsóbb szintű közigazgatási egysége (pl. Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Románia, Moldova, Feröer-szigetek, Chile, Benin, Vietnam)
 Népi kommuna: A nagy ugrás idején létrehozott közigazgatási egységek Kínában. 
 Kommuna: életközösség, egymással szoros kapcsolatban élő emberek közössége (pl. hippi kommuna)